Никола́й Дми́триевич Набо́ков ( — 6 апреля 1978) — русский и американский композитор, педагог, писатель и культурный деятель. Внук сенатора Дмитрия Набокова. Двоюродный брат писателя Владимира Набокова.

Биография 

Николай Набоков родился в дворянской семье в усадьбе Любча Новогрудского уезда Минской губернии.

Вскоре после рождения Николая родители разошлись, и с воспитанием сына Лидии Эдуардовне помогал отчим Николай Федорович фон Пёкер, соседский помещик. Начальное образование Николай получил дома, с детства пристрастился к музыке и игре на фортепиано.

В 1911 году переехал в Петербург для продолжения учёбы. В 1914 году поступил в Александровский лицей. В Петербурге Николай стал встречаться с родным отцом Дмитрием Дмитриевичем — они виделись в гостинице Англетер, однако хороших отношений у них не сложилось.

В конце 1917 года, спасаясь от революции, семья оказалась в Аскании Нова, у дяди Набокова. В 1918 году семья переехала в Крым, где Набоков брал уроки музыки у Владимира Ребикова. В апреле 1919 года Николай Набоков, его мать и братья эмигрировали из России на греческом корабле «Трапезунд».

С 1920 по 1922 год жил в Германии, учился в консерваториях Штутгарта и Страсбурга. В Берлине брал уроки фортепиано у Ферруччо Бузони и Юона Павла Фёдоровича. В 1923 году переехал в Париж и продолжил музыкальное образование в Сорбонне. К 1926 году получил литературное образование в Па­риж­ском университете. 

Друзьями и знакомыми Набокова были философ-эмигрант Исайя Берлин, писательница Мэри Маккарти, немецкий политик Вилли Брандт и американский композитор Джордж Гершвин.

Карьера

Во Франции 
В Париже Набоков познакомился с Дягилевым и стал сочинять музыку для его «Русского балета». Сотрудничество продолжалось до смерти Дягилева в 1929 году. Первой значительной музыкальной работой Набокова был балет-оратория «Ода» (по оде Ломоносова), сочинённый в  году. Затем последовали балеты «Жизнь Афродиты» и «Лирическая симфония» (1931).

В 1933 году, по совету и настоянию жены, переехал в США, чтобы читать лекции по музыке в Фонде Барнса.

В США 
В 1934 году в Америку прибыл Русский балет Монте-Карло под руководством Джорджа Баланчина. Набоков написал музыку для его первой американской постановки, балета «Мирный союз», главные роли в котором исполняли Леонид Мясин и Тамара Туманова.

В 1939 году получил американское гражданство.

С 1936 по 1941 год преподавал музыку в колледже Уэллс в Нью-Йорке. Позднее перешёл в колледж Святого Джона в Мэриленде. С осени 1944 до весны 1945 года преподавал в Консерватории Пибоди.

В 1945 году стал сотрудничать с американским Управлением стратегических служб в Германии. По предложению Уистена Одена остался работать гражданским культурным советником в оккупированной Германии. В это время встретился со своим отцом.

В 1950—1951 годах служил музыкальным директором Американской академии в Риме. В 1951 году стал генеральным секретарем Конгресса за свободу культуры (антикоммунистической организации преимущественно левых деятелей культуры, финансировавшейся ЦРУ), оставался им более 15 лет, занимаясь организацией популярных музыкальных фестивалей.

C 1952 по 1963 год — генеральный секретарь музыкальной секции ЮНЕСКО в Париже, в 1963—1968 годах художественный руководитель «Берлинских музыкальных фестивальных дней», организатор «Парижских фестивалей XX века» (1952), музыкальных фестивалей в Риме (1954), Токио (1961) и многих других.

В 1958 году сочинил оперу «Смерть Распутина», в 1966 — балет «Дон Кихот». В 1967 году после фактического роспуска Конгресса за свободу культуры преподавал в американских университетах, а в 1970 году стал композитором-резидентом в институте Аспена, где работал до 1973 года.

Дважды приезжал в СССР (в 1967 и 1968 гг.).

В 1971 году сочинил свою вторую оперу «Напрасные усилия любви» (либретто Уистена Одена и Честера Кальмана), которая была поставлена в брюссельском театре Ла Монне два года спустя.

Автор многих музыкально-критических статей в журналах Америки и Европы.

Умер 6 апреля 1978 года в Нью-Йорке.

Семья 
 Дед — Дмитрий Николаевич Набоков, сенатор, министр юстиции.
 Отец — Дмитрий Дмитриевич Набоков (1867—1949), юрист, чиновник.
 Мать — Лидия Эдуардовна Фальц-Фейн (1870—1937), сестра Фридриха Фальц-Фейна, основателя парка Аскания-Нова.
 Сестра — Оня, София Дмитриевна (1899—1982), замужем за композитором Виктором Максимовичем Фазольдом, благодаря её хлопотам брат Владимира Набокова Сергей был отпущен из гестапо после первого ареста.
 Двоюродный брат — писатель Владимир Набоков.
 Первая жена — Наталья Алексеевна Шаховская (1903—1988), сестра Зинаиды Алексеевны и Дмитрия Алексеевича Шаховских, развелись в 1939.
 Композитор Сергей Прокофьев в дневниках сообщает, что летом 1928 года у Набокова и Шаховской родилась дочь, которая через 3 месяца умерла.
 Сын — Иван — издатель
 Вторая жена — Констанс Холлидей (Constance Holladay).
 Сын — Питер (Peter) (род. 11.10.1940) — антрополог.
 Третья жена — Патриция Блейк (Patricia Blake).
 Сын — Александр (Alexander)
 Четвёртая жена — Доминик (урождённая Dominique Cibiel) женаты с 1970 года.

Библиография 
 Старые друзья и новая музыка, Бостон, 1951.
 Игорь Стравинский, Бостон, 1964.
 Багаж. Мемуары русского космополита, Нью-Йорк, 1975. — Русское издание: : «Звезда», 2003. — ISBN 5-94214-059-6.

Примечания

Источники 
 Николас Набоков — Энциклопедия Русской эмиграции

Ссылки 
 
 Интервью с Николаем Набоковым на французском телевидении (видео) 

Академические музыканты США
Композиторы США
Балетные композиторы русской эмиграции
Композиторы Русского балета Дягилева
Балетные композиторы США XX века
Оперные композиторы XX века
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в США
Мемуаристы русского зарубежья
Мемуаристы США
Выпускники Парижского университета
Преподаватели колледжа Уэллса
Преподаватели консерватории Пибоди
Преподаватели Сент-Джонского колледжа в Аннаполисе
Николай